Adam Dettloff (1851-1914), un architecte d'origine polonaise ;
 Andreas Dettloff (1963-), un artiste plasticien vivant et travaillant en Polynésie française.